Transgression (lateinisch transgressio, „Übergang“, „Überschreiten“) steht für:

 Transgression (Geologie), das Vordringen eines Meeres auf bis dahin trocken liegende Teile eines Kontinents
 Transgression (Linguistik), situationsbedingter Gebrauch einer fremden Sprachvarietät
 Transgression (Philosophie), eine Überschreitung (sozialer) Normen, von Michel Foucault geprägter Begriff
 Transgression (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1931

Siehe auch:
 Überschreitung
 Cinema of Transgression
 Transgressiv